Feu de circulation routière
 Feu rouge, film américain réalisé par Roy Del Ruth, sorti en 1949

Voir aussi